Il fantino deve morire (Dead Cert) – film del 1974 diretto da Tony Richardson
Dead Cert – film del 2010 diretto da Steven Lawson